Kruus ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Kruus (1891–1976), estnischer Historiker und Politiker
 Heino Kruus (1926–2012), sowjetischer Basketballspieler
 Markku Kruus, finnischer Eishockeyschiedsrichter
 Oskar Kruus (1929–2007), estnischer Literaturwissenschaftler
 Priit Kruus (1981–2018), estnischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Rein Kruus (1957–1992), estnischer Literaturwissenschaftler

Siehe auch:

 Crous
 Crus
 Kruuse